63-й выпуск  Четырёх дней Дюнкерка — шоссейной многодневной велогонки по дорогам французского региона О-де-Франс. Гонка прошла с 9 по 14 мая 2017 года в рамках Европейского тура UCI 2017. Победу одержал французский велогонщик Клеман Вентурини из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 19 команд: 4 команды категории UCI WorldTeam, 12 проконтинентальных и 3 континентальные команды. Всего на старт соревнования вышел 151 гонщик. До финиша доехали 86 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 6 этапов общей протяженностью 1030,8 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Четыре дня Дюнкерка 2017 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2017 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2017 году
Май 2017 года